Fitton ist der Familienname folgender Personen:

 Percy Douglas Fitton, englischer Badmintonspieler
 William Henry Fitton (1780–1861), irischer Geologe

Sonstiges:
 Fitton Rock, Klippe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis